Аглая ( «второе счастье», перен. «ликование, радость») — женское имя. Происходит от имени младшей из трёх харит в древнегреческой мифологии.

В мифологии 
 Аглая — младшая из трёх харит, дочь Зевса и Эвриномы.
 Аглая — жена Абанта, мать Акрисия и Прета, братьев-близнецов.
 Аглая — жена Амифаона, мать Бианта и Мелампода (версия).
 Аглая — дочь Феспия, родившая от Геракла сына Антиада.

В астрономии 
 47 Аглая — тёмный астероид главного пояса, открытый в 1857 году.

В культуре 
 «Аглая» — балет Филиппо Тальони (1820-е; 1841 на музыку Г. Ф. Келлера).
 «Аглая» — литературный альманах, издававшийся в Москве Н. М. Карамзиным в 1794—1796 годах.
 «Аглая» — ежемесячный журнал, издававшийся в Москве князем П. И. Шаликовым в 1808—1810 и 1812 годах.
 Аглая Ивановна Епанчина — героиня романа Ф. М. Достоевского «Идиот».
 Аглая — героиня неоконченного романа М. Хвилевого «Вальдшнепы».

Корабли 
 «Аглая» — галет Балтийского флота России постройки 1806 года, участник Русско-шведской войны 1808—1809 годов.
 «Аглая» — галет Балтийского флота России постройки 1811 года, участник Отечественной войны 1812 года и войны с Францией 1813—1814 годов.

См. также 
 Аглайя
 Русские женские имена